Бранденбург ():

Топонимы 
 Бранденбургская марка
 Бранденбург — немецкое название славянской крепости, давшей имя городу в Германии
 Бранденбург — город в Германии, давший название одноимённому маркграфству
 Бранденбургская марка — маркграфство, затем курфюршество в Священной Римской империи (1157—1806)
 Бранденбург-Кюстрин — маркграфство с центром в Кюстрине в составе Священной Римской империи (1535—1571)
 Бранденбург — княжество-епископство в составе Священной римской империи (1165—1598)
 Бранденбург-Пруссия — личная уния курфюршества Бранденбург и герцогства Пруссия (1618—1701)
 Бранденбург — провинция Прусского королевства (1806—1871) и земли Пруссия в составе Германии (1871—1946)
 Бранденбург — земля в советской зоне оккупации Германии (1946—1949) и в ГДР (1949—1952)
 Бранденбург — земля современной Германии (с 1991 года)

 Бранденбург в Восточной Пруссии
 Бранденбург — поселение в округе Кёнигсберг в Восточной Пруссии, сегодня посёлок Ушаково Калининградской области
 Бранденбург — руины замка в посёлке Ушаково Калининградской области
 Бранденбург — кирха в посёлке Ушаково Калининградской области

 Люксембург
 Замок Бранденбург — руины средневекового замка в Люксембурге

 Тюрингия
 Замок Бранденбург — руины средневекового замка в Тюрингии

Персоналии 
 Бранденбург, Дан (род. 1987) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Бранденбург, Николай Ефимович (1839—1903) — русский археолог и военный историк, музейный работник, генерал-лейтенант.
 Бранденбург, Ульрих (род. 1950) — германский дипломат.
 Бранденбург, Эрих (1868—1946) — немецкий историк, профессор.
 Бранденбург, Хуберт (1923—2009) — католический епископ.
 Бранденбург-Шведт — побочная линия бранденбургско-прусской династии Гогенцоллернов.

Название 
 «Берлин-Бранденбург» — аэропорт в городе Берлин.
 Броненосцы типа «Бранденбург» — тип броненосцев флота Германии конца XIX века.
 Фрегаты типа «Бранденбург» — тип фрегатов флота Германии, разработанный в 1980-х годах.
 «Бранденбург-800» — обобщенное название формирования разведки (абвера) вооружённых сил нацистской Германии.

См. также 
 Бранденбургские ворота

Примечания